Oreské kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
Oreské (okres Michalovce)
Oreské (okres Skalica)